"Vice" - palavra em Latim que significa "no lugar de"

Localidades

Peru 
Vice (distrito)

Entretenimento 
 Vice (filme)
 Vice (revista) - revista canadense/canadiana de artes e cultura

Jogos eletrônicos 
 Vice (The King of Fighters)
 Vice City

Desambiguação
Desambiguações de topônimos